Hadropenaeus är ett släkte av kräftdjur. Hadropenaeus ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hadropenaeus